Toto je seznam československých národních umělců, to jest národních umělců Československé republiky a Československé socialistické republiky.

Seznam poválečných národních umělců ČSR a ČSSR 

{| class="sortable wikitable"
! Pořadí !! Jméno !! Činnost !! Datum jmenování !! Národnost !! Poznámka
|-
|1.||||spisovatel||1945||česká||in memoriam
|-
|2.||||básník||1945||česká||
|-
|3.||||malíř||1945||česká||
|-
|4.||||malíř||1945||česká||
|-
|5.||||malíř||1945||česká||
|-
|6.||||malíř||1945||česká||
|-
|7.||||skladatel||1945||česká||
|-
|8.||||básník||1945||slovenská||
|-
|9.||||básník||1945||česká||
|-
|10.||||skladatel||1945||česká||
|-
|11.||||architekt||1945||slovenská||
|-
|12.||||básník||1946||česká||
|-
|13.||||básník||1946||česká||
|-
|14.||||básník||1946||česká||
|-
|15.||||malíř||1946||česká||in memoriam
|-
|16.||||herec||1946||česká||
|-
|17.||||sochař||1946||česká||
|-
|18.||||spisovatel||1946||česká||in memoriam
|-
|19.||||klavírista||1946||česká||
|-
|20.||||lidový keramik||1946||slovenská||
|-
|21.||||básník||1946||slovenská||
|-
|22.||||operní pěvec||1946||česká||
|-
|23.||||spisovatelka||1947||slovenská||
|-
|24.||||herečka||1947||česká||
|-
|25.||||spisovatelka||1947||česká||
|-
|26.||||herečka||1947||česká||
|-
|27.||||spisovatelka||1947||slovenská||
|-
|28.||||malíř||1947||česká||
|-
|29.||||spisovatel||1947||česká||
|-
|30.||||spisovatel||1947||česká||
|-
|31.||||spisovatelka||1947||česká||
|-
|32.||||violoncellista||1947||česká||
|-
|33.||||loutkář||1948||česká||
|-
|34.||||architekt||1948||česká||
|-
|35.||||spisovatel||1949||slovenská||in memoriam
|-
|36.||||skladatel||1950||česká||
|-
|37.||||herečka||1952||česká||
|-
|38.||||spisovatel||1953||slovenská||
|-
|39.||||spisovatel||1953||česká||
|-
|40.||||spisovatelka||1953||česká||
|-
|41.||||malíř||1953||slovenská||
|-
|42.||||herec||1953||česká||
|-
|43.||||herec||1953||česká||
|-
|44.||||herec||1953||česká||
|-
|45.||||režisér a skladatel||1954||česká||
|-
|46.||||režisér||1954||česká||
|-
|47.||||herečka||1955||česká||
|-
|48.||||herec||1955||slovenská||
|-
|49.||||herec||1955||slovenská||
|-
|50.||||sochař||1956||česká||
|-
|51.||||skladatel||1956||slovenská||
|-
|52.||||dirigent||1957||česká||
|-
|53.||||skladatel||1957||česká||
|-
|54.||||skladatel||1958||slovenská||
|-
|55.||||dirigent||1958||česká||
|-
|56.||||operní pěvkyně||1958||česká||
|-
|57.||||sochař||1958||česká||
|-
|58.||||sochař||1958||česká||
|-
|59.||||operní pěvec||1958||česká||
|-
|60.||||herec||1958||česká||
|-
|61.||||malíř||1958||česká||
|-
|62.||||herec||1958||česká||
|-
|63.||||spisovatelka||1959||česká||
|-
|64.||||malíř||1959||česká||
|-
|65.||||operní pěvkyně||1960||česká||
|-
|66.||||operní pěvkyně||1960||česká||
|-
|67.||||spisovatel||1960||česká||
|-
|68.||||malíř||1961||česká||
|-
|69.||||herečka||1961||slovenská||
|-
|70.||||herečka||1961||slovenská||
|-
|71.||||herečka||1962||česká||
|-
|72.||||malíř||1963||česká||
|-
|73.||||malíř||1963||česká||
|-
|74.||||herec a spisovatel||1963||česká||
|-
|75.||||malíř||1963||česká||
|-
|76.||||malíř||1963||slovenská||
|-
|77.||||operní pěvec||1963||česká||
|-
|78.||||operní pěvec||1963||česká||
|-
|79.||||herec||1963||česká||
|-
|80.||||malíř||1964||slovenská||
|-
|81.||||malíř||1964||slovenská||
|-
|82.||||operní pěvec||1964||česká||
|-
|83.||||herec||1964||česká||
|-
|84.||||spisovatel||1964||česká||
|-
|85.||||básník||1964||slovenská||
|-
|86.||||architekt||1965||česká||
|-
|87.||||filmový režisér||1965||česká||
|-
|88.||||herečka||1965||česká||
|-
|89.||||architekt||1965||slovenská||
|-
|90.||||herec||1965||česká||
|-
|91.||||herec||1965||česká||
|-
|92.||||skladatel||1966||slovenská||
|-
|93.||||malíř||1966||česká||
|-
|94.||||básník||1966||česká||
|-
|95.||||básník||1966||česká||
|-
|96.||||básník||1966||česká||
|-
|97.||||režisér (divadelní)||1966||česká||
|-
|98.||||operní pěvec||1966||slovenská||
|-
|99.||||dirigent||1966||česká||
|-
|100.||||dirigent||1966||česká||
|-
|101.||||herec||1966||česká||
|-
|102.||||sochař||1966||slovenská||
|-
|103.||||skladatel||1966||slovenská||
|-
|104.||||básník||1966||slovenská||
|-
|105.||||malíř||1967||česká||
|-
|106.||||skladatel||1967||česká||
|-
|107.||||malíř a spisovatel||1967||česká||
|-
|108.||||malíř||1967||česká||
|-
|109.||||malíř||1967||česká||
|-
|110.||||spisovatel||1967||slovenská||
|-
|111.||||malíř||1967||česká||
|-
|112.||||básník||1968||česká||
|-
|113.||||operní pěvkyně||1968||slovenská||
|-
|114.||||tanečník a choreograf||1968||česká||
|-
|115.||||hudebník a režisér||1968||česká||
|-
|116.||||herečka a spisovatelka||1968||česká||
|-
|117.||||jevištní výtvarník||1968||česká||
|-
|118.||||herec||1968||česká||
|-
|119.||||režisér||1968||česká||titul odebrán (rozhodnutí prezidenta, 1972)
|-
|120.||||tanečnice a choreografka||1968||česká||
|-
|121.||||jevištní výtvarník||1968||česká||
|-
|122.||||herec||1968||česká||
|-
|123.||||houslista a dirigent||1968||česká||in memoriam
|-
|124.||||malíř||1968||slovenská||
|-
|125.||||malíř||1968||slovenská||in memoriam
|-
|126.||||sochař||1968||slovenská||
|-
|127.||||herec||1968||česká||zemřel v den udělení
|-
|128.||||filmový režisér a herec||1968||slovenská||
|-
|129.||||filmový režisér||1968||slovenská||titul odebrán (rozhodnutí prezidenta, 1972)
|-
|130.||||filmový režisér||1968||česká||
|-
|131.||||filmový režisér||1968||česká||
|-
|132.||||architekt||1968||česká||
|-
|133.||||sochař||1968||česká||
|-
|134.||||operní pěvkyně||1968||slovenská||
|-
|135.||||básník||1969||slovenská||
|-
|136.||||literární kritik||1969||slovenská||
|-
|137.||||malíř||1969||slovenská||
|-
|138.||||operní pěvkyně||1970||slovenská||
|-
|139.||||herec||1970||slovenská||
|-
|140.||||filmový režisér||1970||česká||
|-
|141.||||malíř||1970||česká||
|-
|142.||||malíř||1970||česká||
|-
|143.||||herec||1971||česká||
|-
|144.||||herečka||1971||česká||
|-
|145.||||herec||1971||česká||
|-
|146.||||malíř||1971||slovenská||
|-
|147.||||spisovatel||1971||slovenská||
|-
|148.||||spisovatel||1971||slovenská||
|-
|149.||||sochař||1971||slovenská||
|-
|150.||||režisérka animovaného filmu||1971||česká||
|-
|151.||||malíř||1971||česká||
|-
|152.||||violista||1971||česká||
|-
|153.||||malíř||1971||česká||
|-
|154.||||malíř||1972||česká||
|-
|155.||||malíř||1972||slovenská||
|-
|156.||||herec||1972||česká||
|-
|157.||||básník||1972||slovenská||
|-
|158.||||malíř||1972||slovenská||
|-
|159.||||sochař||1973||česká||
|-
|160.||||spisovatel||1973||česká||
|-
|161.||||herec||1973||slovenská||
|-
|162.||||herec||1973||slovenská||
|-
|163.||||filmový režisér||1973||česká||
|-
|164.||||malířka||1974||slovenská||
|-
|165.||||dramatik||1974||slovenská||
|-
|166.||||spisovatelka||1974||slovenská||
|-
|167.||||operní pěvkyně||1974||česká||
|-
|168.||||spisovatel||1974||česká||
|-
|169.||||sochař||1974||česká||
|-
|170.||||malíř||1974||česká||
|-
|171.||||spisovatel||1974||česká||
|-
|172.||||baletka a choreografka||1975||česká||nejmladší žena z národních umělců
|-
|173.||||sochař||1975||česká||
|-
|174.||||sbormistr||1975||česká||
|-
|175.||||spisovatel||1975||česká||
|-
|176.||||malíř||1975||česká||
|-
|177.||||operní pěvkyně||1975||česká||
|-
|178.||||básník||1975||česká||
|-
|179.||||malíř||1975||slovenská||
|-
|180.||||skladatel||1975||slovenská||
|-
|181.||||spisovatel||1975||slovenská||
|-
|182.||||scénograf||1975||slovenská||
|-
|183.||||režisér a scenárista||1976||slovenská||
|-
|184.||||textilní výtvarnice (též spisovatelka)||1976||slovenská||
|-
|185.||||malíř||1976||česká||
|-
|186.||||skladatel||1976||česká||
|-
|187.||||malíř||1976||česká||
|-
|188.||||skladatel||1976||česká||
|-
|189.||||hudebník||1976||česká||
|-
|190.||||operní pěvec||1976||česká||
|-
|191.||||herec||1976||česká||
|-
|192.||||malíř a sochař||1977||česká||
|-
|193.||||malíř||1977||slovenská||
|-
|194.||||dirigent||1977||česká||
|-
|195.||||operní pěvec||1977||česká||
|-
|196.||||dirigent||1977||slovenská||
|-
|197.||||houslista||1977||česká||
|-
|198.||||básník||1977||česká||
|-
|199.||||dirigent||1978||česká||
|-
|200.||||spisovatel||1978||česká||
|-
|201.||||herec||1978||slovenská||
|-
|202.||||herec||1978||česká||
|-
|203.||||básník||1978||slovenská||
|-
|204.||||skladatel||1978||slovenská||
|-
|205.||||herečka||1978||česká||
|-
|206.||||herec||1978||česká||
|-
|207.||||sklářská výtvarnice||1978||česká||
|-
|208.||||malíř||1978||slovenský||
|-
|209.||||malíř||1978||česká||
|-
|210.||||herec a divadelní režisér||1978||slovenská||
|-
|211.||||herec||1979||česká||
|-
|212.||||malíř||1979||česká||
|-
|213.||||operní pěvec||1979||česká||
|-
|214.||||malířka||1979||česká||
|-
|215.||||filmový režisér||1979||česká||
|-
|216.||||spisovatel||1979||česká||
|-
|217.||||klavírista a skladatel||1979||česká||
|-
|218.||||skladatel||1979||česká||
|-
|219.||||filmový režisér||1979||česká||
|-
|220.||||spisovatel||1979||česká||
|-
|221.||||malíř||1979||slovenská||
|-
|222.||||sochař||1979||slovenská||
|-
|223.||||herec||1979||slovenská||
|-
|224.||||herec||1979||slovenská||
|-
|225.||||herečka||1979||slovenská||
|-
|226.||||spisovatel||1980||česká||
|-
|227.||||malíř||1980||slovenská||
|-
|228.||||tanečnice||1980||česká||
|-
|229.||||pianista||1980||česká||
|-
|230.||||malíř||1980||slovenská||
|-
|231.||||operní pěvkyně||1980||česká||
|-
|232.||||sbormistr||1980||česká||
|-
|233.||||sochař||1981||česká||
|-
|234.||||architekt||1981||česká||
|-
|235.||||skladatel||1981||česká||
|-
|236.||||loutkař||1981||česká||
|-
|237.||||operní pěvkyně||1981||slovenská||
|-
|238.||||herec||1981||česká||
|-
|239.||||choreograf a tanečník||1981||česká||
|-
|240.||||malíř||1981||česká||
|-
|241.||||skladatel||1981||česká||
|-
|242.||||sochař||1981||slovenská||
|-
|243.||||operní pěvec||1982||česká||
|-
|244.||||keramik||1982||slovenská||
|-
|245.||||spisovatel||1982||česká||
|-
|246.||||herec||1982||slovenská||
|-
|247.||||průmyslový designer||1982||česká||
|-
|248.||||spisovatel||1982||česká||
|-
|249.||||sochař||1982||česká||
|-
|250.||||malíř||1982||česká||
|-
|251.||||skladatel||1982||česká||
|-
|252.||||skladatel||1983||slovenská||
|-
|253.||||básnířka||1983||slovenská||
|-
|254.||||operní pěvkyně||1983||česká||
|-
|255.||||sochař||1983||česká||
|-
|256.||||herec||1983||česká||
|-
|257.||||dirigent||1983||polská||
|-
|258.||||malíř||1983||česká||
|-
|259.||||filmový režisér||1984||česká||
|-
|260.||||operní pěvec||1984||slovenská||nejmladší národní umělec
|-
|261.||||herec||1984||česká||
|-
|262.||||sochař||1984||česká||
|-
|263.||||dirigent||1984||česká||
|-
|264.||||spisovatel||1984||slovenská||
|-
|265.||||herečka||1984||česká||
|-
|266.||||operní pěvkyně||1985||slovenská||
|-
|267.||||malíř||1985||slovenská||
|-
|268.||||skladatel||1985||česká||
|-
|269.||||skladatel a dirigent||1985||slovenská||
|-
|270.||||zpěvák||1985||česká||
|-
|271.||||sochař||1985||česká||
|-
|272.||||malíř||1985||česká||
|-
|273.||||operní pěvkyně||1985||česká||
|-
|274.||||malíř||1985||česká||
|-
|275.||||herec||1985||česká||
|-
|276.||||básník||1985||slovenská||
|-
|277.||||básník||1985||česká||
|-
|278.||||sochař||1985||slovenská||
|-
|279.||||operní pěvkyně||1985||česká||
|-
|280.||||operní pěvec||1985||česká||
|-
|281.||||operní pěvec||1985||česká||
|-
|282.||||herec||1988||česká||
|-
|283.||||textilní výtvarnice||1988||česká||
|-
|284.||||skladatel||1988||slovenská||
|-
|285.||||skladatel||1988||česká||
|-
|286.||||herečka||1988||česká||
|-
|287.||||herec||1988||česká||
|-
|288.||||herec||1988||česká||
|-
|289.||||malíř||1988||česká||
|-
|290.||||skladatel a dirigent||1988||česká||
|-
|291.||||spisovatel||1988||česká||
|-
|292.||||filmový režisér||1988||slovenská||
|-
|293.||||operní pěvec||1988||slovenská||
|-
|294.||||violista||1988||česká||
|-
|295.||||skladatel||1988||slovenská||
|-
|296.||||sochařka||1988||slovenská||
|-
|297.||||sochař||1988||slovenská||
|-
|298.||||filmový režisér||1988||česká||
|-
|299.||||herec||1988||česká||
|-
|300.||||sochař||1988||česká||
|-
|301.||||spisovatel||1988||česká||
|-
|302.||||filmový režisér||1988||slovenská||
|-
|303.||||filmový režisér||1988||česká||
|-
|304.||||taneční mistr||1989||česká||
|-
|305.||||spisovatel||1989||česká||
|-
|306.||||spisovatel||1989||česká||
|-
|307.||||skladatel||1989||česká||
|-
|308.||||varhaník||1989||česká||
|-
|309.||||klavíristka a cembalistka||1989||česká||
|-
|310.||||zpěvačka||1989||česká||
|-
|311.||||sochař||1989||česká||
|-
|312.||||spisovatel||1989||slovenská||
|-
|313.||||choreograf||1989||slovenská||
|-
|314.||||skladatel||1989||slovenská||
|-
|315.||||filmový režisér||1989||slovenská||
|-
|316.||||dirigent a skladatel||1989||česká||
|-
|}

Literatura 
 Rozum do kapsy : malá encyklopedie, Albatros : Praha, 1986, str. 382–392 (celkem 273 umělců)
 Seznam národních umělců na stránkách Archivu Kanceláře prezidenta republiky (PDF)

Seznamy lidí v Česku
Umělci
Slovenské seznamy